George Cholmondeley kan syfta på flera personer:

* George Cholmondeley, 2:e earl av Cholmondeley (1666-1733), brittisk peer
 George Cholmondeley, 3:e earl av Cholmondeley (1703-1770), brittisk peer
 George Cholmondeley, viscount Malpas (1724-1764), brittisk militär och parlamentsledamot
 George Cholmondeley, 1:e markis av Cholmondeley (1749-1827), brittisk peer
 George Cholmondeley, 2:e markis av Cholmondeley (1792-1870), brittisk peer
 George Cholmondeley, 4:e markis av Cholmondeley (1858-1923), brittisk peer
 George Cholmondeley, 5:e markis av Cholmondeley (1883-1968), brittisk peer